Paco Marín puede referirse a:

Paco Marín (1950-), un cantautor español.
Paco Marín (1974-), un actor español.